Захало има више значења:

 Захало (Уистан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Захало (Лараинзар), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику